Baltika breweries, een Russische bierbrouwerijgroep
 Baltika (bier), een Russisch biermerk
 Baltika, een Oekraïense luchtvaartmaatschappij
 Baltika Kaliningrad, een Russische voetbalclub